Brumley peut désigner :

Patronyme 
 , un musicien et compositeur américain.
 , un receveur (Baseball).
 , un joueur de champ intérieur (Baseball).

Toponyme 
 Brumley, un village du comté de Miller, dans le Missouri, aux États-Unis.

Autre 
 Brumley, une localité fictive dans la pièce de théâtre Un inspecteur vous demande de John Boynton Priestley.